HMS Bredskär kan syfta på:

* – en minsvepare i svenska flottan sjösatt år 1940
 – en bevakningsbåt i svenska flottan sjösatt år 1967